Бочко́вский (, ) — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Бочковский, Александр Владимирович — полковник, старший офицер Генштаба Российской армии.
 Бочковский, Анатолий Иванович — заслуженный работник культуры РСФСР
 Бочковский, Владимир Александрович (1923—1999) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Бочковский, Ипполит-Ольгерд — чешско-украинской социолог и политолог.
 Бочковский, Леонард Юлианович (1895—1918) — украинский общественный и политический деятель, член Украинской Центральной Рады.
 Бочковский, Николай Андреевич — русский военачальник, полковник, командир Модлинского 57-го пехотного полка.
 Бочковский, Сергей Станиславович (род. 1966) — председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (2014—2015).